Орлов, Василий Григорьевич:
 Орлов, Василий Григорьевич (1870—1918) — русский политический деятель, активный участник монархического движения.
 Орлов, Василий Григорьевич (?—1871) — русский духовный писатель.
 Орлов, Василий Григорьевич (1916—1993) — марийский советский и российский библиотечный деятель, писатель. Примечания